Sainte-Christine kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sainte-Christine, Maine-et-Loire, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Sainte-Christine, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Sainte-Christine (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar